

Каменська сільська рада — сільське поселення, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Каменська сільська рада — сільське поселення, Сакмарський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Кам'янська сільська рада